Mustaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustaluoto (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,48, long 21,69), 
 Mustaluoto (del av en ö), Egentliga Finland, 
 Mustaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Mustaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,12), 
 Mustaluoto (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,38, long 22,07), 
 Mustaluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Mustaluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Mustaluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar